

Geografia 
 Uch Sharif – città del Punjab (Pakistan)

Sigle 
 University College Hospital – ospedale universitario di Londra

es:UCH